Oberliga 1949/50 bedeutet:

 DDR-Fußball-Oberliga 1949/50, erste Auflage der höchsten Spielklasse im DDR-Fußball
 Fußball-Oberliga 1949/50, westdeutsche Fußball-Oberliga-Saison 1949/50 
 Eishockey-Oberliga 1949/50, zweite Spielzeit der höchsten westdeutschen Eishockeyliga
 Amateuroberliga Niedersachsen 1949/50, erste Saison der höchsten niedersächsischen Amateurliga im Fußball